Рю́ттю () — топоним в Республике Карелия.

 Рюттю — посёлок в Кааламском сельском поселении Сортавальского района.
 Рюттю — остановочный пункт и бывшая железнодорожная станция на линии Сортавала — Суоярви I.